Râul Arșița se poate referi la:

 Arșița - afluent al râului Dămuc
 Arșița - afluent al râului Pintic
 Râul Arșița, Ciugheș
 Râul Arșița, Șișești
 Râul Arșița, Motnău

 Râul Arșița Mare
 Râul Arșița Închisă
 Râul Arșița Lungă

Vezi și 
 Arșița (dezambiguizare)

Toponime românești